Judo na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2009, odbywało się w dniach 2 - 5 lipca w obiekcie Palasport Febo w Pescarze.

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 

Igrzyska Śródziemnomorskie 2009
Judo na igrzyskach śródziemnomorskich
Igrzyska Śródziemnomorskie